Ван Жуй:
 Ван Жуй (род. 1978) — китайский шахматист, гроссмейстер.
 Ван Жуй, Иоанн (1885—1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.